Хорт:
 Хорт — кобель борзой собаки, ловчей, для травли, тонкого строю, с низкою гладкою шерстью, для различия от русской, псовой и густопсовой, мохнатой. 
 Хорт — коммуна в Германии.

Фамилия 
 Хорт, Александр Николаевич (род. 1941) — российский писатель-сатирик, литератор, сценарист.
 Хорт, Фентон (1828—1892) — британский богослов и библеист.

См. также 
 Хортица (значения)
 Горт